НМТП

 Находкинский морской торговый порт
 Новороссийский морской торговый порт